Sezon 2012/2013 był 68. sezonem w historii piłkarskiego Pucharu Liechtensteinu. Puchar zdobyła drużyna FC Vaduz.

Mecze

FINAŁ 

2013 w piłce nożnej